Romanica (eller Lingua Romanica Commun Unificata) är ett planspråk i den romanska språkgruppen som är skapat av Josu Lavin 2001. Det är avsett som en modern efterföljare till Latin och innehåller grammatiska element som är gemensamma för andra moderna romanska språk såsom italienska, spanska och franska. Romanica hämtar större delen av sitt ordförråd från Interlingua - English Dictionary (IED).

Exempel: Fader vår:
Patre Nostro, qui es in los celos, 
sanctificato sia tu nomine; 
venia tu regno; 
facta sia tu voluntate 
super la terra como etiam in le celo. 
Da nos hodie nostro pan quotidiano, 
et pardona a nos nostras debitas 
como nos pardonamos a nostros debitores. 
Et non duceas nos in tentation/temptation, 
sed libera nos del mal.

Grammatik 
Huvudartikel: Romanica grammatik

Romanica bygger som sagt på de romanska språken, mest latin. Substantiv böjs efter genus och numerus. Verb konjugeras efter person, tempus och modus.

Externa länkar 
 http://romanica.wikicities.com/wiki/Main_Page

Konstgjorda språk